Factor de curvatura, forma de propulsió superluminal
 Factor ecològic, element del medi susceptible d'actuar directament sobre tots els éssers vivents.
 Factor d'escala, en un sistema de coordenades, són funcions que caracteritzen el tensor mètric.
 Factor d'impacte, mesura de la importància d'una publicació científica.
 Factor de Kell, paràmetre utilitzat per determinar la definició vertical efectiva d'una pantalla de televisió.
 Factor de protecció solar, índex que indica el temps que una persona pot estar exposada al sol sense patir cremades.
 Factor de risc, variable associada amb un major risc de malaltia.
 Factor de soroll, en telecomunicacions, mesura en què es degrada la relació senyal/soroll d'un senyal.
 Factor de producció, recursos utilitzats en el procés de producció de béns i serveis.
 Factor de qualitat o factor Q, paràmetre que mesura la relació entre l'energia reactiva que emmagatzema i l'energia que dissipa durant un cicle complet del senyal.
 Biografies: Nicolau Factor (València, 1520 - 1583), franciscà i pintor renaixentista.
 Bioquímica:
 Factor alliberador de corticotropina, hormona polipeptídica i un neurotransmissors implicats en la resposta a l'estrès.
 Factor citostàtic
 Factor de coagulació
 Factor I: fibrinogen
 Factor II: protrombina
 Factor III: factor tissular
 Factor IV: calci
 Factor V: proacelerina
 Factor VII, enzim dependent de la vitamina K
 Factor VIII: factor antihemofílic A
 Factor IX: factor Christmas
 Factor X: factor Stuart
 Factor XII: factor Hageman
 Factor XIII: factor estabilitzador de la fibrina
 Factor de creixement, proteïnes amb important funció en la comunicació intercel·lular.
 Factor de creixement de l'endoteli vascular, proteïna senyalitzadora implicada en la vasculogènesi.
 Factor de creixement nerviós, proteïna que regula la proliferació de les cèl·lules nervioses.
 Factor intrínsec, glicoproteïna produïda a les cèl·lules parietals de l'estómac que regula l'absorció de vitamina B.
 Factor de retenció, en cromatografia en columna.
 Factor reumatoide, tipus d'autoanticossos produït contra la porció fc de la immunoglobulina G.
 Factor de transcripció, proteïna que s'uneix a seqüències d'ADN específiques i controla la transcripció.
 Factor lambda, proporció aire/combustible que entra en un cilindre d'un motor de cicle Otto.
 Física/Química:
 Factor acèntric, paràmetre necessari per calcular el factor de compressibilitat d'un gas.
 Factor Q, paràmetre que informa sobre la qualitat d'un sistema oscil·latori.
 Factor de distància focal
 Matemàtiques:
 
 Factor, cadascun dels nombres que es multipliquen en una multiplicació.
Factor d'integració, funció agafada de manera tal que permet resoldre la integral de l'equació desitjada.
 Factor primer, nombres primers que divideixen de forma entera un nombre enter.
 Factor de conversió, mesura amb el mateix valor que està en diferents unitats de mesura i expressades en forma de fracció.
 Miscel·lània:
 Blast Factor, videojoc per la consola PlayStation 3 creat per Bluepoint Games.
 Chill Factor, pel·lícula d'acció estatunidenca estrenada el 1999, dirigida per Hugh Johnson.
 Factor 5, empresa desenvolupadora de videojocs i programari.